O colón (plural: colones) ou, nas suas formas portuguesas, colombo, colom ou colone (plural: colombos, colons ou colones) é ou foi a unidade monetária de dois países da América Central:

Costa Rica (ISO 4217 código de três letras: CRC)
El Salvador (ISO 4217: SVC) – desde 2001 é usado em paralelo com o dólar dos Estados Unidos da América

O colón costa-riquenho está dividido em 100 cêntimos; o colón salvadorenho está dividido em 100 centavos.

O seu símbolo é ₡.Os colones da Costa Rica e de El Salvador têm o mesmo símbolo, e o seu código em unicode é U+20A1. A representação decimal é 8353.